Финал Кубка Англии по футболу 1986 года — заключительный матч 105-го розыгрыша Кубка Англии. В нём встретились ливерпульские соперники, «Ливерпуль» и «Эвертон». За неделю до этого «Ливерпуль» выиграл чемпионский титул, опередив «Эвертон», который занял второе место. В финале Кубка Англии также победили «красные», ответив на гол Линекера в первом тайме тремя после перерыва (включая «дубль» Иана Раша).

Этот матч стал первым финалом Кубка, когда в стартовом составе одной из команд не вышло ни одного англичанина. Даже в составе валлийского «Кардифф Сити», дважды доходившего до финала в 1920-х годах, на поле выходил англичанин, Билли Харди. Тем не менее по ходу игры на замену в составе «Ливерпуля» вышел англичанин Стив Макмахон, а Марк Лоуренсон, родившийся и всегда живший в Англии, решил выступать за сборную Ирландию из-за национальности предков.

Победа позволила «Ливерпулю» завоевать «золотой дубль», «Эвертон» сделал «серебряный». Вместе с тем последствия Эйзельской трагедии (английские клубы были отлучены от еврокубков) не позволили «Ливерпулю» сыграть в Кубке чемпионов, а «Эвертону» — в Кубке обладателей кубков.

Путь команд к финалу 

 Третий раунд
 «Ливерпуль» 5:0 «Норвич Сити» (4 января 1986)
 «Эвертон» 1:0 «Эксетер Сити» (5 января)
 Четвёртый раунд
 «Эвертон» 3:1 «Блэкберн Роверс» (25 января)
 «Челси» 1:2 «Ливерпуль» (26 января)
 Пятый раунд
 «Йорк Сити» 1:1 «Ливерпуль» (15 февраля)
 «Ливерпуль» 3:1 «Йорк Сити» (18 февраля)
 «Тоттенхэм Хотспур» 1:2 «Эвертон» (4 марта)
 Четвертьфиналы
 Лутон Таун 2:2 «Эвертон» (8 марта)
 «Ливерпуль» 0:0 «Уотфорд» (11 марта)
 «Эвертон» 1:0 «Лутон Таун» (12 марта)
 «Уотфорд» 1:2 «Ливерпуль» (17 марта)
 Полуфиналы

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте LFC History
  Отчёт о матче на сайте BBC Sport

1986
Кубок Англии 1986
Кубок Англии 1986
Футбол в Европе в 1986 году
События 10 мая
Май 1986 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1986 году
1986 год в Лондоне